Elisenthal ist der deutsche Name von Orten im heutigen Polen, Russland und Tschechien:
 Elisenthal, Kreis Goldap, Ostpreußen, ab 1945: Golabki, nicht mehr existenter Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Elisenthal, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Konieczki (Gmina Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Elisenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedziały (Barciany), Dorf  im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Elisenthal, Kreis Wehlau, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Elisenthal, Bezirk Pilsen, Böhmen, seit 1945: Alžbětín, Ort im Okres Klatovy, Plzeňský Kraj, Tschechien
 Elisenthal, früherer Name von Konopáč, Okres Chrudim, Tschechien